Die Ostrava Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 31. August bis 6. September 2020 in Ostrava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Ostrava